Dubenec (deutsch Dubenetz) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Dubenec, Gemeinde im Okres Trutnov
 Dubenec, Gemeinde im Okres Příbram; siehe Dubenec u Příbramě
 Dubenec, Ortsteil von Dívčice, Okres České Budějovice